Currey est un nom de famille notamment porté par : 
 Charles Currey (1916-2010) skipper britannique.
 Fanny Currey (1848-1917) horticultrice et aquarelliste irlandaise.
 Louise Currey (1969-) athlète australienne.